Луа́ра:
 Луара — река во Франции.
 Атлантическая Луара — департамент во Франции.
 Верхняя Луара — департамент во Франции.
 Луара (департамент) — департамент во Франции.

См. также 
 Луар (значения)